David Hodges – cantautore, musicista, compositore e produttore discografico statunitense
David A. Hodges – ingegnere statunitense
David Hodges – personaggio della serie televisiva CSI - Scena del crimine
Dave Hodges – ex rugbista e allenatore di rugby statunitense
Dave Hodges – attivista statunitense